Questa è la lista dei capitoli de Il principe del tennis, manga di Takeshi Konomi. Il manga è stato serializzato dalla Shūeisha sulla rivista settimanale Weekly Shōnen Jump dal 1999 al 2008. I capitoli sono stati poi raccolti dalla casa editrice in formato tankōbon e pubblicati dal 7 gennaio 2000 al 4 giugno 2008.

Dal 22 febbraio 2007, la Panini Comics, ha iniziato a pubblicare in Italia gli albi a cadenza aperiodica e tale edizione è stata conclusa il 27 aprile 2017.

Il principe del tennis

Volumi 1-10

Volumi 11-20

Volumi 21-30

Volumi 31-40

Volumi 41-42

New Prince of Tennis

Volumi 1-10

Volumi 11-20

Volumi 21-30

Volumi 31-in corso

Capitoli non ancora in formato tankōbon

The Prince of After School

Altri

Fan book

Il principe del tennis

New Prince of Tennis

Libri illustrativi

Note

Voci correlate 
 Episodi di Prince of Tennis

Il principe del tennis
Il principe del tennis